Додик — славянская фамилия.

Известные носители 
 Додик, Марио (; род. 1974) — боснийский футболист.
 Додик, Милорад (; род. 1959) — президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины с ноября 2010 года; в 1998—2001 гг. и 2006—2010 гг. был премьер-министром РС.